Ива́н Семёнович Аксенчу́к (20 сентября 1918, Просяные Поляны, Тамбовская губерния — 12 июля 1999, Москва) — советский режиссёр-мультипликатор, художник-мультипликатор. Призёр международных фестивалей, народный артист РСФСР (1991).

Биография 
Родился в селе Просяные Поляны (ныне Кадомский район, Рязанская область).Обучался живописи у Леонарда Туржанского. Работать художником начал до начала Великой Отечественной войны.

Воевал на 1-м Белорусском фронте. Участвовал в Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской и Берлинской операциях. В январе 1944 — мае 1945 годов — заряжающий 120-мм миномёта и стрелок 1234-го стрелкового полка. 17 февраля 1945 года был ранен, после чего госпитализирован. Войну окончил сержантом, участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.

В 1946—1948 годах обучался на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм», работал мультипликатором, затем ассистентом режиссёра («Полкан и Шавка», «Дедушка и внучек»), вторым режиссёром («Осторожно с огнём!», «Зай и Чик») у Александра Иванова и Евгения Мигунова. С 1953 года — режиссёр-мультипликатор. Работал в классической рисованной технологии. Экранизировал сказки разных народов, в частности: румынскую «Ореховый прутик» (1955), узбекскую — «Аист» (1956), итальянскую — «Мальчик из Неаполя» (1958).

Во время одного из таких витиеватых разговоров с художником Владимиром Круминым, в ответной реакции художник произнёс единственное словечко: «Амсердам!», надолго приклеившееся к Аксенчуку как прозвище. Тем не менее, художникам было с ним, как правило, легко — сам неплохо рисующий, он мог и показать, что хочет.

Кроме детских мультфильмов, создавал социальные «фильмы-плакаты»: к юбилею революции — «Наше солнце» (1957), о первом полёте в космос человека — «Слава вам, небесные братья!» (1961), о юбилее ГОЭЛРО — «Плюс электрификация» (1972) и другие. Делал мультипликацию для сатирического киножурнала «Фитиль».

Член Союза кинематографистов СССР (Москва).

После ухода на пенсию в 1988 году жил в бедности.

Скончался 12 июля 1999 года в Москве. Похоронен на Николо-Архангельском кладбище. В октябре 2022 года усилиями Общества некрополистов на могиле установлена памятная плита.

Семья 
Был женат, супруга работала библиотекарем в Доме кино.

Фильмография

Художник 
  — Чемпион
  — Помни и соблюдай правила пожарной безопасности / Осторожно с огнём!

Сценарист 
  — По собственному желанию (Фитиль № 97) ''(совместно с Ю. Доброхотовым)
  — Большая эстафета
  — Музыка революции

Режиссёр 

  — Ворона и лисица, кукушка и петух
  — На лесной эстраде
  — Ореховый прутик
  — Аист
  — Наше солнце
  — Мальчик из Неаполя
  — Тринадцатый рейс
  — Дорогая копейка
  — Слава вам, небесные братья! ''(совместно с Р. Давыдовым)
  — Проверьте ваши часы
  — Дядя Стёпа — милиционер
  — Ваше здоровье
  — Рай в шалаше
  — Русалочка
  — Сказка сказывается
  — Слово о хлебе
  — Плюс электрификация
  — Молодильные яблоки
  — Илья Муромец (Пролог)
  — Как грибы с горохом воевали
  — Илья Муромец и Соловей-разбойник
  — Большая эстафета
  — Золушка
  — Мороз Иванович
  — Сладкий родник
  — Горе – не беда
  — Синеглазка
  — Улыбка Леонардо да Винчи
  — Музыка революции
  — Жили-были дед и баба
  — Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы

Режиссёр киножурнала «Фитиль» 

  — Слова и буквы (№ 4)
  — Три поросёнка (№ 14)
  — Согласованный пиджак (№ 50)
  — Разберём-соберём (№ 55)
  — Эврика (№ 64)
  — Райское место (№ 86)
  — По собственному желанию (№ 97)
  — Глухарь (№ 106)
  — Добился своего (№ 109)
  — Помехи в цехе (№ 132)
  — Дорогой утиль (№ 147)
  — Ладушки (№ 161)
  — Последний фокус (№ 170)
  — Тяжёлый случай (№ 193)
  — Голая истина (№ 229)
  — Обыкновенное чудо (№ 232)
  — Гвоздь программы (№ 248)
  — С лёгким паром (№ 257)
  — Алле-хап! (№ 268)
  — Дело без дела (№ 279)
  — Через тернии к звёздам (№ 295)

Призы фестивалей 
 1955 — «Ореховый прутик» — почётный диплом VII МКФ фильмов для детей и юношества в Венеции, 1956;
 1984 — «Синеглазка» — приз «Бронзовый гриф» на XV МКФ детских и юношеских фильмов в Италии, 1985.
 1997 — премия «Голливуд — детям».

Звания и награды 
 медаль «За отвагу» (5 августа 1944);
 орден Славы III степени (27 марта 1945);
 заслуженный деятель искусств РСФСР (29 декабря 1979) ;
 орден Отечественной войны II степени (11 марта 1985);
 орден «Знак Почёта» (22 августа 1986)
 народный артист РСФСР (4 марта 1991);
 медаль «За освобождение Варшавы»;
 медаль «За взятие Берлина»;
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 другие медали.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Иван Аксенчук — Энциклопедия отечественного кино
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Участники Берлинской операции
Участники Парада Победы
Персоналии:Союзмультфильм
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище